Municipio de Forward puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Forward (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Forward (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.
 Municipio de Forward (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.